Apium tuberosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Apium tuberosum ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
tuberosum